Ipswich Town Football Club jest angielskim klubem piłkarskim z miasta Ipswich. Jego największym sukcesem było zdobycie w 1981 roku Pucharu UEFA.

Sukcesy 
 Mistrzostwo Anglii: 1962
 Puchar Anglii: 1978
 Puchar UEFA: 1981

Obecny skład 
 Stan na 8 sierpnia 2018

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

 
Angielskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1878
Zwycięzcy Pucharu UEFA i Ligi Europy
Zwycięzcy Pucharu Anglii w piłce nożnej